Henrik Stampe kan henvise til flere personer:

 Henrik Stampe (1713-1789) – dansk generalprokurør og gehejmestatsminister
 Henrik Stampe (1794-1876) – dansk lensbaron og godsejer
 Henrik Stampe (politiker) - (1803-1860) – dansk godsejer, medlem af Landstinget
 Henrik Stampe (1821-1892) – dansk lensbaron og godsejer
 Henrik Stampe (1878-1925) – cand.phil. og lensbaron